

Банкер-Гілл — місто, штат Іллінойс
 Банкер-Гілл — місто, штат Індіана
 Банкер-Гілл — місто, штат Канзас
 Банкер-Гілл — переписна місцевість, штат Орегон